Die American League Division Series 2018 (ALDS) im Baseball findet zwischen dem 5. und dem 11. Oktober 2018 statt und ist Teil der Postseason der MLB-Saison 2018. Mit ihr wird ermittelt, welche beiden Teams in der American League Championship Series 2018 gegeneinander antreten. Es handelt sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der American League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnehmen. Die Serie wird im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauten:

 (1) Boston Red Sox (East Division Champion, 108–54) gegen New York Yankees (Wild Card Gewinner, 100–62)
 (2) Houston Astros (West Division Champion, 103–59) gegen (3) Cleveland Indians (Central Division Champion, 91–71)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2018, ALWC 2018, NLWC 2018, NLDS 2018, ALCS 2018, NLCS 2018, World Series 2018

Die Postseason 2018 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Boston Red Sox gegen New York Yankees

Houston Astros gegen Cleveland Indians

Boston Red Sox gegen New York Yankees

Spiel 1 
5. Oktober 2018, 19:32 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 2 
6. Oktober 2018, 20:15 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 3 
8. Oktober 2018, 19:40 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Spiel 4 
9. Oktober 2018, 20:07 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Houston Astros gegen Cleveland Indians

Spiel 1 
5. Oktober 2018, 14:05 EDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 2 
6. Oktober 2018, 16:37 EDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 3 
8. Oktober 2018, TBD EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Einzelnachweise 

2018
Baseball 2018
Boston Red Sox
Cleveland Guardians
Houston Astros
New York Yankees
Sportveranstaltung in Boston
Sportveranstaltung in der Bronx
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in Cleveland